

Cinema 
 Help Wanted – cortometraggio muto del 1911 diretto da Frank Powell
 Help Wanted – film del 1915 diretto da Hobart Bosworth
 Help Wanted – cortometraggio del 1939 diretto da Fred Zinnemann

Musica 
 Help Wanted – album dei The Chi-Lites del 1998
 Help Wanted – album di Eric Avery del 2008
 Help Wanted – singolo delle The Ikettes del 1968
 Help Wanted – singolo dei Legs Diamond del 1979

Videogiochi 
 Help Wanted – videogioco del 2008 per Wii
  Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted Videogioco del 2019 in realtà virtuale per Playstation 4

Letteratura 
 Help Wanted! – romanzo della serie Girls of Canby Hall